Éliette est un prénom féminin, dérivé de Élie, prophète de l'Ancien Testament honoré par les juifs, les chrétiens et les musulmans (Ilyes إلياس en arabe).

Élie est un nom théophore, comme bien des noms qui figurent dans l'Ancien Testament.

Personnes portant ce prénom 
Éliette Abécassis, écrivain français né en 1969
 Éliette Mouret-von Karajan, née en 1939, épouse et mère des enfants d'Herbert von Karajan

Personnages de fiction 
 Éliette est le nom d'un des personnages de la bande dessinée et série télévisée Les Minijusticiers,
 Dame Éliette est un personnage de la bande dessinée Gorn de Tiburce Oger

Homonymie de prénom